Cederfelt kan syfta på:

 En svensk adelsätt, se Cederfelt (adelsätt).
 Margareta Cederfelt, riksdagsledamot.
 Sten Cederfelt, jurist och lagman

Svenska efternamn